Die Saison 1997/98 der Volleyball-Bundesliga war die zweiundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der Schweriner SC wurde zum zweiten Mal Deutscher Meister. Der TV Dingolfing und der TV Fischbek Hamburg mussten absteigen,  der 1. VC Schwerte zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zehn Mannschaften in der ersten Liga:

 CJD Berlin
 TV Creglingen
 TV Dingolfing
 Dresdner SC
 TV Fischbek Hamburg
 DJK Karbach
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 1. VC Schwerte

Als Titelverteidiger trat der USC Münster an. Aus der zweiten Liga kamen der Dresdner SC und der TV Fischbek Hamburg.

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden wieder Play-offs mit sechs Teilnehmern statt.

Im Finale gewann der USC Münster gegen den Schweriner SC. Der Titel wurde den Münsteranerinnen aberkannt, da deren US-amerikanische Spielerin Wendy Stammer im Finalspiel ein ephedrinhaltiges Medikament gegen Asthma eingenommen hatte und des Dopings überführt wurde. Deutscher Meister wurde somit der Schweriner SC. Auf Platz drei landete CJD Berlin.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 1998 (PDF-Datei; 124 kB)

Einzelnachweise 

1997/98
Volleyballsaison 1997/98